

Sigle 
 Church History

Codici 
 CHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chachapoyas (Perù)